

Persone 
 Giuseppe Candido Agudio – religioso e letterato italiano
 Tommaso Agudio – ingegnere e politico italiano

Altro 
 Agudio – azienda italiana di impianti a fune fondata nel 1861 da Tommaso Agudio, oggi di proprietà della Poma